Борко́вка () — село в Менском районе Черниговской области Украины. Население 915 человек. Занимает площадь 2,86 км².

Код КОАТУУ: 7423081501. Почтовый индекс: 15674. Телефонный код: +380 4644.

Власть 
Орган местного самоуправления — Борковский сельский совет. Почтовый адрес: 15674, Черниговская обл., Менский р-н, с. Борковка, пер. Школьный, 9.

История 
Коронному полковнику Анжею-Касперу Дунину в 1638 году король Владислав IV пожаловал село Борковка в Черниговском воеводстве (в 1648 году село перешло под юрисдикцию Борзненской сотни Черниговского полка). Согласно грамоте царя Алексея Михайловича, выданой 28 сентября 1674 «Войсковому товарищу В.Борковскому на право владения селом Борковской сотни», село Борковка, которая в то время насчитывала 45 дворов, стала вотчиной Дуниных-Борковских. По ревизии 1801 года в селе было 308 «мужеска полу» плательшиков подати.

Известные жители и уроженцы 
 Прищепа, Иван Кузьмич (1918 —2008) — Герой Социалистического Труда.

Примечания 

Населённые пункты Менского района